Vukovo je naseljeno mjesto u sastavu općine Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Vukovo
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|829 (95,94%)
|704 (94,87%)
|537 (96,93%)
|-
|Hrvati
|20 (2,31%)
|18 (2,42%)
|13 (2,34%)
|-
|Srbi 
|0 
|3 (0,40%)
|0
|-
|Jugoslaveni
|9 (1,04%)
|17 (2,29%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|6 (0,69%)
|0
|4 (0,72%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|864|742|554'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji